Hortzschansky ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Hortzschansky (1857–1913), deutscher Bibliothekar und Bibliograph 
 Günter Hortzschansky (1926–2015), deutscher Historiker
 Johann Hortzschansky (1722–1799), sorbischer Pädagoge, Historiker und Philologe